Sūdān ’Awwal Ğāmi‘a (2010) była 47. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Sudanie. Tytuł obroniła drużyna Al-Hilal Omdurman.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Sūdān ’Awwal Ğāmi‘a

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Sudanie
2010 w piłce nożnej
2010 w Afryce